A Time to Love eller Time to Love kan avse:

A Time 2 Love – musikalbum med Stevie Wonder från 2005
A Time to Love (Star Trek-bok) – 2004  av Robert Greenberger
 Time to Love (sång av Ivi Adamou) – en sång från 2016 av Ivi Adamou

Se även 
A Time to ... – en bokserie inom Star Trek: The Next Generation, utgiven av Pocket Books
A Time for Love – musikalbum med sångerskan Agneta Baumann från 1996